New Liberty peut faire référence à :

 
 
 New Liberty, une ville du comté de Scott, en Iowa, aux États-Unis.
 

Homonymie de toponyme